Abraham Houel ist der Name folgender Personen:

* Abraham Houel I. (Abraham Houel d. Ä.; um 1631–1711), französischer Büchsenmacher
 Abraham Houel II. (Abraham Houel d. J.; um 1671–1734), französischer Waffenmeister